Gai Antisti Vet (tribú), tribu de la plebs el 57 aC
 Gai Antisti Vet (cònsol 6 aC), cònsol el 6 aC 
 Gai Antisti Vet (cònsol any 23), cònsol el 23 
 Gai Antisti Vet (cònsol any 50), cònsol l'any 50 
 Gai Antisti Vet (cònsol any 96), cònsol l'any 96